Lac Arthur kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Arthur, Sept-Rivières, sjö i Québec, 
 Lac Arthur, Minganie, sjö i Québec,